Flavius Sosipater Charisius; latin nyelvész (4. század)
 Aurelius Arcadius Charisius; római jogász (4. század)